Sportin' Life – album dei Mink DeVille, pubblicato dalla Atlantic Records nel 1985
 Sportin' Life – film documentario del 2020 diretto da Abel Ferrara
 Sportin' Life – quindicesimo album in studio del gruppo musicale statunitense Weather Report, pubblicato nel 1985